Bolzano — comuna italiana da região Trentino-Alto Ádige, capital da província homônima
 Bolzano (província autónoma) — província da região Trentino-Alto Ádige
 Bolzano Novarese — comuna italiana do Piemonte
 Bolzano Vicentino — comuna italiana do Vêneto
 Bolzano (cruzador) — cruzador pesado operado pela Marinha Real Italiana de 1933 a 1943

Desambiguações de topônimos